Jerzy Warchałowski (1874-1939) – polski architekt
 Jerzy Warchałowski (1897-1972) – polski dyplomata